Madden NFL 06 — спортивная игра, симулятор американского футбола. Является 17 игрой в серии Madden NFL. На обложке изображён бывший квотербек команды Филадельфия Иглз Донован МакНэбб.

Рецензии и награды 

Критики тепло приняли Madden NFL 06 после релиза, особенно на GameCube, PlayStation 2 и Xbox. Остальные версии, включая на новую консоль Xbox 360, подверглись критике и получили смешанные отзывы.

Примечания 

Игры для Xbox 360
Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Игры для Windows
Игры для Xbox
Компьютерные игры 2005 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные EA Tiburon
Компьютерные игры, изданные EA Sports